Das Luxemburgische Olympische Komitee C.O.S.L. wurde 1912 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Luxemburgische Sportler nehmen bereits seit 1900 an den Olympischen Spielen teil. Dabei konnten vier Sportler fünf olympische Medaillen erringen (zweimal Gold, dreimal Silber).

Michel Théato, 1900 Olympiasieger im Marathon, tauchte lange Zeit in den Ergebnislisten als Franzose auf. Erst Ende des 20. Jahrhunderts fand man heraus, dass er eigentlich aus Luxemburg stammte. Offiziell wird sein Sieg noch immer im französischen Medaillenspiegel geführt, obwohl in Luxemburg immer wieder Stimmen laut werden, die fordern, dass sein Sieg dem luxemburgischen Medaillenspiegel zugerechnet werden muss.

Neben den olympischen Sportwettbewerben gab es zudem bis 1948 die olympischen Kunstwettbewerbe, bei denen zwei luxemburgische Künstler drei Medaillen gewinnen konnten (zweimal Gold, einmal Silber). Die Medaillen der Kunstwettbewerbe werden traditionell weder in den Medaillenspiegeln der jeweiligen Olympiade noch in den nationalen Medaillenspiegeln aufgeführt.

Medaillengewinner 
 Joseph Alzin – Gewichtheben
 Antwerpen 1920: Silber, Schwergewicht (ab 82,5 kg), Herren
 Josy Barthel – Leichtathletik
 Helsinki 1952: Gold, 1500 m, Herren
 Marc Girardelli – Ski alpin
 Albertville 1992: Silber, Riesenslalom, Herren
 Albertville 1992: Silber, Super-G, Herren
  Michel Théato – Leichtathletik 
 Paris 1900: Gold, Marathon, Herren

Medaillengewinner der Kunstwettbewerbe 
 Jean Jacoby
 Paris 1924: Gold, Malerei
 Amsterdam 1928: Gold, Zeichnungen und Aquarelle
 François Heldenstein
 Paris 1924: Silber, Bildhauerkunst

Weblinks 
 Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
 Luxemburg bei den Olympischen Spielen

!Medaillengewinner
Luxemburg
Olympische Medaillengewinner Luxemburg